La sua notorietà viene dal ruolo interpretato ne La notte dei morti viventi nel quale indossava i panni di Karen Cooper, figlia di una coppia di coniugi (Karl Hardman e Marilyn Eastman suoi genitori anche nella vita reale). Lasciò il cinema, pur rimanendo nel campo artistico, insegnando scultura e ceramica.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni